L'Ange rouge peut faire référence à plusieurs œuvres :
 L'Ange rouge, un film français de Jacques Daniel-Norman, sorti en 1949;
 L'Ange rouge (赤い天使 Akai tenshi), un film japonais de Yasuzō Masumura, sorti en 1966